Флаг муниципального образования «Бе́ковский район» Пензенской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 1 марта 2007 года решением Собрания представителей Бековского района № 308−62/I и 9 апреля 2007 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 3167.

Описание 
«Флаг Бековского района представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением ширины к длине 2:3, равно разделённое на четыре части; жёлтую и красную у древка, красную и жёлтую у свободного края полотнища, воспроизводящее в центре фигуры из гербовой композиции: четыре яблока (красные на жёлтом полотне и жёлтые на красном полотне) соединённых черенками с яблоневым цветком и расходящимися от цветка крестом зелёных листьев».

Обоснование символики 
Флаг Бековского района разработан на основе герба района.

В 1830—45 годах на хуторе Займище владельцем села Беково А. М. Устиновым был высажен фруктовый сад, ставший затем крупнейшим в области плодосовхозом. Бековский край славен живописными уголками природы. Река Хопёр, протекающая на территории района, мелкие речки, многочисленные озёра и пруды, роскошная дубрава на Затоне, холмистая возвышенность Шихан, смешанные леса по берегам реки Хопёр придают местности особую красоту. Не случайно в XVIII—XIX веках Бековскую землю называли «Крымом Московии».

Яблоки и яблоневый цветок на флаге района символически отражают эти красоты.

Символика яблока многолика. Оно воспринимается как символ вечности жизни, здоровья, юности, весны, начала.

Расположение зелёных листьев в виде креста символизирует духовное развитие жителей района.

Флаг, разделённый на 4 части, указывает на сельскохозяйственную направленность Бековского района, символизируя земли района, занятые многолетними насаждениями и сельскохозяйственными культурами.

Используемые при исполнении флага цвета обозначают:

Жёлтый цвет (золото) — символ высшей ценности, величия, великодушия, богатства, урожая.

Красный цвет — символ мужества, жизнеутверждающей силы и красоты, праздника.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Зелёный цвет символизирует весну, здоровье, природу, надежду.

Примечания 
Яблоки из Беково поставлялись к царскому столу в 19 веке, поэтому яблоки включены в герб, в настоящее время сорт утерян.

Флаги с изображением яблони